(Die) kleine Meerjungfrau steht für:
 Kleine Meerjungfrau, Bronzefigur an der Uferpromenade Langelinie in Kopenhagen, Dänemark
 Die kleine Meerjungfrau (Märchen), Kunstmärchen von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837
 Die kleine Meerjungfrau, US-amerikanischer Märchenfilm aus dem Jahr 1960, siehe The Little Mermaid (1960)
 Die kleine Meerjungfrau, japanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1975, siehe アンデルセン童話 にんぎょ姫 , Anderusen Dōwa Ningyo Hime (1975)
 Die kleine Meerjungfrau, Märchenfilm, Zeichentrick (Reader's Digest, 1975)
 Die kleine Meerjungfrau, Alternativtitel des sowjetisch-bulgarischen Märchenfilms Die traurige Nixe aus dem Jahr 1976
 Die kleine Meerjungfrau (1976), tschechischer Märchenfilm aus dem Jahr 1976
 Die kleine Meerjungfrau (1987), US-amerikanischer Märchenfilm aus dem Jahr 1987
 Die kleine Meerjungfrau (2013), deutscher Märchenfilm aus dem Jahr 2013
 Die kleine Meerjungfrau – Freunde fürs Leben, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Die Meerjungfrau
 Die Toten vom Bodensee – Die Meerjungfrau, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Michael Schneider (2019)
 Die traurige Nixe, russisch-bulgarischer Märchenfilm von 1976, der auch unter dem Titel Die kleine Meerjungfrau gespielt wurde
 Arielle, die Meerjungfrau (Begriffsklärung)
 The Little Mermaid (Begriffsklärung)